Konkordia (łac. Concordia) – w mitologii rzymskiej bogini i uosobienie zgody
 Konkordia – imię żeńskie

Zobacz też 

 Concordia
 Konkordiusz – imię męskie